Ситроен може да се односи на:

 Ситроен, француску фабрику аутомобила
 Андре Ситроен, француског инжењера